Evangelista Latino Enrico Vanni OFMCap. (* 28. Dezember 1878 in Usella, Cantagallo, Königreich Italien; † 9. Mai 1962 in Dehradun, Indien) war ein italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Kapuziner.

Am 15. März 1894 wurde er eingekleidet und ein Jahr später legte er seine einfachen Gelübde ab. Am 8. Dezember 1898 legte er die Feierliche Profess ab. Vanni wurde am 21. Juni 1901 zum Priester für den Kapuzinerorden geweiht.

Am 8. Oktober 1905 wurde er in die Mission nach Agra in Indien entsandt, welche der toskanischen Provinz der Kapuziner zu Mission anvertraut war. Papst Benedikt XV. ernannte ihn am 15. April 1916 zum Titularbischof von Tenedus und Apostolischer Vikar von Arabien. Carlo Giuseppe Gentili OFMCap, Erzbischof von Agra, spendete ihm am 21. September 1916 die Bischofsweihe. Mitkonsekratoren waren Giuseppe Angelo Poli OFMCap, Koadjutor-Bischof von Allahabad, und Fortunat-Henri Caumont OFMCap, Bischof von Ajmer. Im Januar 1927 nahm der Papst Pius XI. seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen als Apostolischer Vikar an und ernannte ihn im Juli 1928 zum Koadjutor-Erzbischof von Agra. Am 21. August 1937 starb sein Vorgänger Angelo Faffaele Bernacchioni und er folgte als Erzbischof nach. Papst Pius XII. stellte ihm 1952 mit Joseph Bartholomew Evangelisti einen Koadjutor zur Seite. Am 21. November 1955 nahm der Papst seinen Rücktritt an und ernannte ihn zum Titularerzbischof von Bizya. Am 20. Februar 1956 trennte Papst Pius XII. das Bistum Meerut ab. Meerut wurde der toskanischen Provinz anvertraut und Agra der indischen Provinz. Am 29. Februar 1956 ernannte der Papst Evangelisti entsprechend zum Erzbischof ad personam von Meerut und Dominic Romuald Basil Athaide zum ersten indischen Erzbischof von Agra.

Weblinks 

 
 

Katholischer Missionar
Kapuziner
Römisch-katholischer Bischof (20. Jahrhundert)
Titularerzbischof
Titularbischof
Apostolischer Vikar
Italiener
Geboren 1878
Gestorben 1962
Mann